Anthostoma är ett släkte av svampar. Anthostoma ingår i familjen Diatrypaceae, ordningen kolkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Kolkärnsvampar
Anthostoma